Невожілде () — португальська власна назва.

Топоніми

Невожілде (Віла-Верде) — парафія.
 Невожілде (Лозада) — парафія.
 Невожілде (Порту) — парафія.